Alem Gena (Amharique: ዓለም ገና,  "paradis terrestre") est une ville d'Éthiopie, située dans la zone Mirab Shewa de la région Oromia, une douzaine de kilomètres au sud-ouest du centre-ville de la capitale Addis Abeba.

Elle se trouve à et à  d'altitude.

Ville dans la région Oromia